Niemcy:
 Kall – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Euskirchen
 Kall – rzeka, dopływ Rury

Szwecja:
 Kall – miejscowość

Osoby:
 Georg Friedrich von Kall – niemiecki major

Zobacz też:
 Cal
 Call
 Kahl
 Kal